Boudisse Mohsine, né le , est un joueur de rugby à XV marocain international évoluant au poste de pilier (1,85 m pour 122 kg).

Clubs  
 Union d'Oujda 1998-2008

En équipe nationale 

Boudisse Mohsine fait partie de l'équipe du Maroc, qui a disputé la phase de qualification pour la Coupe du monde de rugby à XV 2011.

 2000-2001 : Intégration et premier match avec l'équipe du Maroc, en cadet 
 2002-2003 : avec l'équipe du Maroc, en junior
 2002-2003 : Coupe du monde de rugby à XV des moins de 19 ans en Italie
 2003-2004 : Coupe du monde de rugby à XV des moins de 19 ans en France
 2006-2007 : participation aux qualifications pour la coupe d'Afrique de rugby à XV  (Maroc éliminé) 
 2007-2008 : Préparation pour les tours préliminaires de la coupe d'Afrique de rugby à XV et pour la Coupe du monde de rugby à XV 2011 en Nouvelle-Zélande.

Palmarès 
junior senior
 16fois champion du Maroc avec Oujda,   
 15 fois la coupe du trône avec Oujda,

Annexes

Références

Liens externes 

 www.uso-oujda.com lien de l'équipe

Joueur marocain de rugby à XV
Naissance en février 1984
Pilier (rugby à XV)